Бори́с Тимофе́ев:
 Тимофеев, Борис Александрович (1882—1920) — русский писатель.
 Тимофеев, Борис Борисович (1915—2002) — советский и российский учёный, академик АН УССР.
 Тимофеев, Борис Михайлович (род. 1967) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Тимофеев-Еропкин, Борис Николаевич (литературная подпись: Борис Тимофеев; 1899—1963) — советский писатель.